Drenovica Lipnička je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ribnik, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 8 stanovnika te 2 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji